José Quintero (regisseur), Panamees theaterregisseur
 José Quintero (schermer), Venezolaans schermer
 José Quintero (voetballer), Ecuadoraans voetballer
 José Quintero Parra, Venezolaans kardinaal